L'Église méthodiste du Canada était la principale dénomination méthodiste au Canada dès sa fondation en 1884 jusqu'à sa fusion avec deux autres dénominations pour former l'Église unie du Canada en 1925. L'Église méthodiste avait elle-même était formée de la fusion de quatre dénominations plus petites.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Méthodisme
 Église unie du Canada
 Religion au Canada

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Église protestante au Canada
Église méthodiste